Challenger (ruimteveer);
Cruiser Mk VIII Challenger, een Britse tank uit de Tweede Wereldoorlog;
Challenger 1, voorloper van de Challenger 2;
Challenger 2, een tank gebruikt door het Britse leger;
Challenger (tractormerk), een tractormerk;
ATP Challenger Tour, vorm van een tennistoernooi.
Challenger (schip, 1948), Nederlands transportschip met kraan
Challenger (schip, 1956), Nederlands kraanschip
HMS Challenger, een schip van de Britse marine dat in 1872-1876 een belangrijke onderzoekstocht rond de wereld voer
HMS Challenger (1826), fregat van de Royan Navy waarmee kapitein Fremantle het westen van Australië voor de Britse kroon in bezit nam
Challenger (1990), een tv-film van Glenn Jordan met Karen Allen en Barry Bostwick
Challenger (hop), een hopvariëteit
Challenger (aardappel), een aardappelras
Challenger (trein), Amerikaanse passagierstreinen